Len kan syfta på:

 Len (musikgrupp) – en kanadensisk rockgrupp
 Len (Norge) – en administrativ uppdelning i Norge ca 1500–1662
 Len – en förkortning för molnarten lenticularis
 LEN – det europeiska simsportförbundet (Ligue Européenne de Natation), se Europeiska simförbundet

Geograf

Indien 

 Leh (ort i Indien), Jammu och Kashmir, Ladākh, 

Robotskapade Indienförgreningar